Александр Александрович Денежкин (род. 14 октября 1991, Москва) — российский хоккеист, нападающий.

Карьера 
На ледовую площадку привёл отец, когда ему не исполнилось ещё и четырёх лет. Отец увлекался хоккеем и футболом, мать — лёгкой атлетикой, а старшие брат и сестра — баскетболом.

Будучи первоклассником, перешёл в хоккейную школу московского «Динамо». В 13 лет был замечен тренерами ЦСКА и принял приглашение перейти. В 2005 году впервые поехал в составе юношеской команды ЦСКА в Америку на международный турнир по хоккею в Чикаго, по итогам которого московская команда вошла в тройку призёров. В 2007 году был приглашён в команду «Бакканиарс» города Де-Мойн штата Айова. Сезон-2007/08 играл в лиге USHL.

В 2008 году Денежкина задрафтовала канадская команда «Ошава Дженералс» из хоккейной лиги Онтарио. В 2009 году он возвратился в Россию, где подписал контракт с «Крыльями Советов». Играл не только в чемпионате молодёжной хоккейной лиги, но и в ВХЛ и получив приглашение выступить за сборную «Звёзды Запада» МХЛ в Кубке Вызова.

В 2011 году перешёл в московский «Спартак». Начал чередовать матчи за молодёжную команду и основную. Дебютировал в КХЛ, в сезоне 2011/2012, 14 сентября в домашней игре, против нижегородского «Торпедо». Всего в сезоне сыграл в пятнадцати матчах и стал автором одной голевой передачи. Также имел контракт с аффилированым «Спартаку» клубом ВХЛ воронежским «Бураном», в составе которого не провёл ни одного матча.

В сезоне 2013/2014 перешёл в систему аффилированного «Спартаку» клуба ВХЛ красноярский «Сокол».

В июне 2020 года подписал контракт с пензенским  клубом «Дизель».

Статистика выступлений 
По состоянию на 7 марта 2014 года

Достижения 
  Серебряный призёр МХЛ сезона 2012—2013

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Игроки «Ошава Дженералз»
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки МХК «Спартак»
Игроки ХК «Сокол» Красноярск
Игроки ХК «СКА-Нева»
Игроки ХК «Рязань»
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Дизель»
Игроки ХК «Буран»
Игроки ХК ЦСК ВВС